Тинянов Дмитро Юрійович — капітан 1 рангу Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Тинянов Олександр Сергійович (1990—2017) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Тинянов Юрій Миколайович (1894—1943) — російський письменник, літературознавець.